Baptornis ou « oiseau plongeur » est un genre éteint d'« oiseaux » primitifs, aquatiques, dentés et non-volants, un avialien Ornithurae, rattaché au clade des Hesperornithes et à la famille des Baptornithidae.

Il a vécu au Crétacé supérieur, du Cénomanien au Campanien, il y a environ entre  (millions d'années). Ses fossiles ont été découverts en Amérique du Nord aux abords de l'ancienne mer intérieure de l'Ouest nord-américain. Un fossile attribué à Baptornis sp. a été cité dans le Campanien de Suède par J. Lindgren et M. Siverson en 2005.

Le grand spécialiste de dinosaures, Othniel Charles Marsh identifia le premier les squelettes fossiles de ces oiseaux à la fin des années 1870. C'était avec Archaeopteryx les tout premiers premiers fossiles d'« oiseaux » identifiés datant de l’ère secondaire .

À la différence du genre Hesperornis, le mieux connu des Hesperornithes, les fossiles de Baptornis sont moins nombreux et, surtout, aucun crâne de l'animal n'a été découvert.

Liste des espèces 
  B. advenus (espèce type) ;
  « B. varneri ». Cette espèce décrite en 2004 par Amanda Cordes Person a été ensuite attribuée à un autre genre d'Hesperornithes, Brodavis, par L. Martin et ses collègues ;
  B. sp. : Les restes fragmentaires d'un fossile découvert en Suède et d'abord nommé Parascaniornis stensioei, ont été attribués au genre Baptornis en 2005 par Jan Rees et Johan Lindgren, sans pouvoir déterminer s'il s'agit de B. adventus ou d'une nouvelle espèce de Baptornis.

Description 
Baptornis mesurait un peu moins de  de long pour une masse estimée à .

Son long cou était proportionnellement encore plus long que celui des autres Hesperornithes. Il lui était très utile pour attraper facilement les poissons avec son bec pointu portant vraisemblablement de petites dents aiguisées. Il a cohabité avec un autre oiseau plongeur de plus grande taille, vivant également en Amérique du Nord durant le Crétacé supérieur, Hesperornis. Il possédait de grands pieds palmés qui lui servaient pour la nage.

Paléobiologie 
Les pieds de Baptornis sont insérés très en arrière du corps ; il devait lui être difficile de marcher sur la terre ferme où il ne se rendait que pour nicher.

Il devait se comporter d'une manière semblable aux Anhinga actuels, chassant des proies mobiles de petite taille. Cependant, il ne pouvait pas harponner sa proie comme les anhingas mais la maintenait plutôt avec son bec comme les grèbes d'aujourd'hui.

Le spécimen UNSM 20030 de Baptornis adventus a été trouvé associé à quelques « coprolithes », soit ronds, soit allongés avec un diamètre d'environ . Ils contiennent les restes osseux d'un petit poisson Enchodus cf. parvus (une espèce fossile de harengs centimétriques). Ces coprolithes seraient plutôt des boulettes de régurgitation des parties les plus indigestes de ses proies, comme en rejettent la plupart des oiseaux piscivores actuels.

Classification 
Les caractéristiques singulières de Baptornis par rapport à celles des autres Hesperornithes et, en particulier, Hesperornis, ont conduit en 1910 l'American Ornithological Society à créer la famille des Baptornithidae.

En 2015, A. Bell et L. M. Chiappe conduisent une étude phylogénétique à un niveau spécifique pour déterminer les relations internes au sein du groupe des « Hesperornithiformes » (= Hesperornithes). Leur cladogramme ci-dessous montre la position de Baptornis au sein des Hesperornithes :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Hesperornithes
 Hesperornis
 Liste des dinosaures

Notes et références 

Hesperornithiformes
†
Genre d'oiseaux préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1877
Taxon fossile décrit en 1910
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh